Ranko Krivokapić (1961-), homme politique monténégrin.
 Zdravko Krivokapić (1958-), professeur de génie mécanique monténégrin, écrivain et activiste politique.